Distrito 12 o distrito XII puede hacer referencia a: 

 el distrito XII de Budapest, Hungría.
 el distrito 12 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el distrito 12 de Madrid, España.
 el XII Distrito de París, Francia.
 el distrito 12 de Valencia, España.
 el distrito 12 de Zúrich, Suiza.